Кинан ап Ридерх (; умер в 816 году) — король Альт Клуита (798—816); сын Ридерха ап Эугейна.

Унаследовал Альт Клуит после смерти отца. О правлении Кинана ап Ридерха почти ничего неизвестно. В 816 году ему наследовал его сын или младший брат Думнагуал ап Кинан.

Ссылки 
 Кинан, король Алт Клуита

Короли Стратклайда
Правители Европы VIII века
Правители Европы IX века